Карбовское () — посёлок, входит в Гайсинский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 143 человека. Почтовый индекс — 23700. Телефонный код — 04334. Занимает площадь 0,613 км². Код КОАТУУ — 520884206.

Местный совет 
Карбовское входит в состав Метлинецкого сельского совета.

Адрес местного совета: 23720, Винницкая обл., Гайсинский р-н, с. Метлинцы, ул. К. Маркса.

Ссылки 
 Карбовское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Гайсинского района